Kvarnevattnet kan syfta på:
Stora Kvarnevattnet (norr om Vesten), 
Stora Kvarnevattnet (vid Utby Lång),  (6,11 ha)

Vid vardera sjön finns även en "Lilla Kvarnevattnet", men dessa saknar artiklar.

Se även
Kvarnvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn